Brusque kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brusque, stad, Santa Catarina,

Frankrike 

 Brusque, Aveyron,